

Persone
Giovanni Paolo Maggini – liutaio italiano
Luciano Maggini – ex ciclista italiano
Mentore Maggini – astrofisico italiano
Piero Maggini – calciatore italiano, di ruolo difensore
Sergio Maggini – ex ciclista italiano

Altro
Cratere Maggini – cratere sulla superficie di Marte